Een verkeersweg:
 N152 (België)
 N152 (Frankrijk)
 N-152 (Spanje)
 N152 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing